Tamashima steht für:

 bis 1967 japanische Stadt in der Präfektur Okayama, heute Kurashiki  
 (4186) Tamashima, Asteroid des Hauptgürtels
 Tamashima (Fluss), ein Fluss in der japanischen Präfektur Saga ()